Boomerang ():

 Boomerang — один из телеканалов сети Cartoon Network.
 Boomerang — беспилотный летательный аппарат.
 CAC Boomerang — австралийский одноместный истребитель периода Второй мировой войны.

См. также 
 Бумеранг (значения)